Die Sanfte steht für:

 Die Sanfte, Erzählung von Fjodor Dostojewski (1876)

Filme:
 Die Sanfte (1964), deutscher Fernsehfilm von Willi Schmidt 
 Die Sanfte (1969, Bresson) (Une femme douce), französischer Film von Robert Bresson 
 Die Sanfte (1969, Barabas) (Krotká), tschechoslowakischer Fernsehfilm von Stanislav Barabas 
 Die Sanfte (2017), französisch-deutscher Film von Sergei Loznitsa